Корсунов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Корсунов, Николай Фёдорович (1927—2009) — русский советский писатель и журналист.



См. также